Cette page contient les pages d'homonymie de Smile, Smiles, SMILE et SMILES.

Cinéma et TV 
Smile ou Smiles peut désigner :
 Smiles, un film réalisé par Arvid E. Gillstrom et sorti en 1919 ;
 Smile (1968), un film américain de John Lennon et de Yoko Ono, aussi connu sous le nom de No. 5 ;
 Smile (1975), un film américain de Michael Ritchie ;
  (2005), un film américain de Jeffrey Kramer.
 Smile, un drama japonais avec Yui Aragaki et Matsumoto Jun ;
 Smile, un épisode de Doctor Who ;
 Smile, film américain de 2022.

 Musique Smile peut désigner :

groupe 
Smile, un groupe de rock britannique dissout en 1971, composé de Chris Smith, Brian May, Roger Taylor et Tim Staffel, ayant par la suite donné naissance à Queen ;

album
 Smile (1966), un album inachevé des Beach Boys enregistré en 1966 et 1967 ;Smiley Smile (1967), une version simplifiée de l'album sorti par le groupe ;Brian Wilson Presents Smile (2004), un réenregistrement solo de l'album de Brian Wilson ;The Smile Sessions (2011), coffret regroupant des enregistrements de l'album inachevé Smile des Beach Boys ;
 Smile (1986), une comédie musicale américaine d'Howard Ashman et Marvin Hamlisch ;Smile (1990), une compilation des deux premiers EP du groupe anglais Ride ; (2002), un album de Jacky Terrasson ;Smile (2004), un album de Brian Wilson, dont le titre réel est Brian Wilson presents SMiLE ;Smile (2008), un album du groupe japonais Boris ;
 Smile (2010), un album de Mike Candys ;Smile (2020), un album de Katy Perry ;

chanson
 Smile (1936), une chanson composée par Charlie Chaplin pour le film Les Temps modernes et reprise par Michael Jackson en 1995 ;, un single de David Gilmour figurant sur son album On an Island sorti en 2006 ;Smile, un single de Lily Allen extrait de l'album Alright, Still sorti en 2006 ;Smile, un single d'Avril Lavigne extrait de l'album Goodbye Lullaby sorti en 2011 ;, un single de R5 extrait de l'album Sometime Last Night sorti en 2014 ;Smile, un single de Katy Perry extrait de l'album homonyme sorti en 2020 ;Smile, single de Juice Wrld et The Weeknd sorti en 2020.

 Sigle et acronyme SMIL peut désigner :
  Synchronized Multimedia Integration Language, en informatique, un langage de présentations multimédias interactives.SMILES peut désigner :
 Simplified Molecular Input Line Entry Specification, en chimie, un langage de représentation des molécules.SMILE peut désigner :
 Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer, en astronautique, une mission spatiale européenne et chinoise, en développement, ayant pour but d'étudier les liens entre la magnétosphère terrestre et le vent solaire, et dont le lancement est prévu en 2021.

 Divers 
 , une voiture conçue pour Greenpeace
 Smile, un intégrateur français de solutions open source''
 S'Mile, l'unité de base d'un programme de fidélisation commerciale français
 

Homonymie de titre